Llywarch ist der Name folgender Personen:

 Llywarch Hen (walisisch „Llywarch der Alte“), Sagenfigur aus dem Hen Ogledd („Alter Norden“) in der britannischen Mythologie 
 Llywarch ap Trahern (* vor 1081; † um 1129), König des walisischen Königreichs Arwystli